Les Mohicans de Paris (1854-1855), roman d’Alexandre Dumas père ;
 Les Mohicans de Paris (1973), feuilleton télévisé d’André Cerf d’après l’œuvre éponyme de Dumas.